Изабела Дорота Скорупко (; ) је пољскошведска глумица, рођена 4. јуна 1970. године у Бјалистоку (Пољска).

Филмографија 

|-
| 1995. ||Златно око ||-{GoldenEye}- || Наталија Симонова
|-
| 1999. || ||-{With Fire and Sword}- || -{Helena Kurcewiczówna}-
|-
| 2000. ||Вертикални лимит ||-{Vertical Limit}- || Моник Обертин 
|-
| 2002. || ||-{Reign of Fire}- || Алекс 
|-
| 2004. || Истеривач ђавола 4: Почетак ||-{Exorcist: The Beginning}- || Сара 
|-
| 2006. || ||-{Cougar Club}- || Пејџ 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Пољске глумице
Пољске манекенке
Шведске глумице
Биографије живих особа
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду